El héroe puede referirse a:

 El Héroe, obra literaria de Baltasar Gracián.
 El héroe, cortometraje de Carlos Carrera.